Лінда Вілд була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Тамарін Танасугарн.

Ван Ші-тін виграла титул, перемігши у фіналі Чень Лі-Лін з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Лінда Вілд (чвертьфінал)
  Яюк Басукі (чвертьфінал)
  Сандрін Тестю (півфінал)
  Наоко Кадзімута (чвертьфінал)
  Ван Ші-тін (переможниця)
  Ендо Мана (чвертьфінал)
  Міягі Нана (2-ге коло)
  Франческа Любіані (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1996 Nokia Open Draw

1996
Одиночний розряд